Пентаплатинакальций — интерметаллид платины и кальция состава CaPt.

Получение 

 Восстановление порошкообразного оксида кальция, смешанного с порошком металлической платины, в потоке водорода при 1200°C:

 Прямая реакция в смеси порошкообразных простых веществ, взятых в стехиометрических количествах, в железном герметичном тигле при 1100 °C:
 

Стандартная энергия Гиббса реакции образования  = −2,975(50)×105 + 13,0· кДж/моль.

Физические свойства 
Кристаллизуется в , структура типа пентамедькальция CaCu.

Применение 
 Соединение проявляет высокую электрокаталитическую активность при восстановлении кислорода в топливных элементах (примерно в 5 раз выше, чем у чистой платины).
 Предложено использование соединения для получения металлического кальция высокой чистоты.

Примечания 

Интерметаллиды кальция
Интерметаллиды платины
Соединения кальция по алфавиту